Jméno Dobrohošť nese několik lidských sídel a dalších objektů

Obce a části obcí 
V České republice :

 Dobrohošť – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Dobrohošť (Kosova Hora) – osada, část obce Kosova Hora v okrese Příbram

Obce ležící na Slovensku :

 Dobrohošť (okres Dunajská Streda) – obec v okrese Dunajská Streda

Ostatní 
 Dobrohošť (skupina) – hudební skupina